Флаг муниципального образования Гости́лицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 27 апреля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4926.

Описание 
«Флаг муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального районе Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в красном, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном (красном) поле под серебряным повышенным вписанным вверху стенозубчатым узким стропилом четыре золотых соединённых черенками кленовых листа, сложенные в прямой крест, с попарно сложенными и расходящимися в стороны золотыми серёжками, выходящими между листьев в косой крест, черенки которых продеты под листьями и сомкнуты с завершениями черенков листьев».

Обоснование символики 
Название селения происходит от слова «гости» — купцы, заезжие люди — и не раз встречается в новгородских писцовых книгах XVI века. Когда-то это древнее поселение, в новгородские времена входившее в состав Дятлицкого погоста, располагалось на берегах полноводной и судоходной реки. Её русло проходило по дну нынешнего оврага. По этому водному торговому пути прибывали сюда заезжие купцы — «гости», в селе бойко шла торговля.

После окончания Северной войны и освобождения края от шведов, Пётр I подарил мызу Гостилицы одному из своих приближенных — Бурхарду Христофору Миниху.

Миних был не только фельдмаршалом, но и, в первую очередь, талантливым инженером. Миних руководил строительством ладожских каналов, возводил доки в Кронштадте, состоял «главным директором над фортификациями». Миних руководил постройкой Обводного канала в Петербурге, шлюза на реке Тосна, дороги Петербург—Шлиссельбург. С 1724 году, по личному поручению императора Петра I, Миних возглавил строительство Ладожского канала.

Напоминанием о Минихе как об известном инженере-фортификаторе на флаге Гостилицкого сельского поселения служит стенозубчатое белое стропило. Этот символ напоминает и о Потешной крепости, расположенной поблизости.

В Красную книгу природы Ленинградской области внесено два природных памятника, расположенных на территории Гостилицкого сельского поселения. Один из них — региональный ботанический заказник Гостилицкий. Он организован Решением Леноблисполкома № 145 от 29 марта 1976 года по предложению БИН РАН с целью охраны эталона лесной растительности Ордовикского плато. Переутверждён Постановлением Правительства Ленинградской области № 494. Расположен между посёлками Гостилицы и Лопухинка. Площадь — 1595 га. Господствующим типом растительности являются ельники с примесью липы и клёна.

В окрестностях посёлка Гостилицы расположен другой охраняемый природный памятник — Гостилицкий склон. Обоснование организации охраняемой природной территории подготовлено БиНИИ СПбГУ по предложению Ботанического сада СПбГУ с целью сохранения популяции редкого вида флоры Ленинградской области — лунника многолетнего. Площадь — около 75 га. Территория находится на склоне Бачтийско-Ладожского уступа, в нижней его части, занятой широколиственным лесом. Лес состоит из ясеня и клёна, достигающих диаметра 30 см и высоты 25 м.

Кленовые листья с серёжками служат напоминанием об уникальных широколиственных лесах в окрестностях Гостилиц.

Красный цвет — сила, могущество, благородство, право, мужество, храбрость, неустрашимость.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Жёлтый цвет (золото) — могущество, сила, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Примечания 

Флаги с изображением кленового листа